Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hicham Arazi che ha battuto in finale Andrej Česnokov 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Hernán Gumy (quarti di finale)
 Christian Ruud (semifinali)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Johan Van Herck (secondo turno)

 Andrej Česnokov (finale)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Hicham Arazi (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1996